Llac Agassiz, antic llac del període glacial a Amèrica del Nord
 Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873), naturalista suís
 Alexander Agassiz (1835-1910), naturalista suís
 Família Agassiz, família suïssa